La competizione 15 km partenza in linea maschile di biathlon ai XXI Giochi olimpici invernali si è svolta il 21 febbraio al Whistler Olympic Park presso Vancouver, in Canada.

Risultati 

15